Ел Кампеон има више значења:

 Ел Кампеон (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Кампеон (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Кампеон (Тамалин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику